Leto je lahko:

 leto - časovno obdobje
 Leto - boginja v grški mitologiji
 Jared Leto - ameriški igralec in glasbenik